Bitwa pod Kamionką Strumiłową (1920)
 Bitwa pod Kamionką Strumiłową (1939)